Vedrana Malec (ur. 24 marca 1990 w Zagrzebiu) – chorwacka biegaczka narciarska.

Zadebiutowała 17 grudnia 2006 w zawodach rangi FIS Cup w Balderschwang. Zajęła wtedy 83. miejsce na 5 km.
W Pucharze Świata zadebiutowała 11 grudnia 2010 na dystansie 10 km stylem klasycznym zajęła 63. miejsce, ostatnie.

Reprezentuje klub SK Sljeme. Oprócz chorwackiego, potrafi mówić również po angielsku, niemiecku i włosku.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Świata młodzieżowców

Mistrzostwa Świata juniorów

Uniwersjada

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Przypisy

Bibliografia 
 

Chorwaccy biegacze narciarscy
Chorwaccy olimpijczycy
Ludzie urodzeni w Zagrzebiu
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1990